Mischungswinkel ist ein in der Elementarteilchenphysik für mehrere Größen verwendeter Ausdruck:

 den elektroschwachen Mischungswinkel, siehe Weinbergwinkel;
 den Quark-Mischungswinkel zwischen den ersten beiden Generationen, siehe Cabibbo-Winkel;
 die drei Quark-Mischungswinkel zwischen allen drei Generationen, siehe CKM-Matrix;
 die drei Neutrino-Mischungswinkel, siehe MNS-Matrix;
 den solaren Mischungswinkel, siehe Michejew-Smirnow-Wolfenstein-Effekt